Nikolsk, ville russe de l'oblast de Penza ;
 Nikolsk, ville russe de l'oblast de Vologda ;
 Nikolsk, ancien nom de la ville de Satpaïev au Kazakhstan.

Voir aussi 
 

Homonymie de localités